czarny piątek – piątek po Dniu Dziękczynienia
 czarny piątek – pożar buszu w Wiktorii w 1939
 Black Friday – amerykański film z 1940
 Black Friday – indyjski film z 2004